Орамель Хинкли Симпсон (; 20 марта 1870, Вашингтон, Луизиана — 17 ноября 1932, Новый Орлеан, Луизиана) — американский политик, 39-й губернатор Луизианы.

Биография 
Орамель Хинкли Симпсон родился в , штат Луизиана, в семье Сэмюэля и Мэри Эстер (урожденной Бир) Симпсон. В 1890 году он окончил Centenary College of Louisiana, а в 1893 году получил диплом юриста в Тулейнском университете.

В 1893—1899 годах Симпсон работал адвокатом в Новом Орлеане, после чего непродолжительное время занимал должность клерка на Монетном дворе США. В 1899 году он женился на Луизе Пичет (1874—1944) из Нового Орлеана. Детей у них не было.

С 1900 по 1908 год Симпсон был заместителем секретаря Сената Луизианы, с 1908 по 1924 год — секретарём Сената, а с 1924 по 1926 год — вице-губернатором штата. В 1921 году он также был секретарём Конституционного конвента Луизианы.

11 октября 1926 года скончался губернатор Генри Фукуа, и Симпсон, который был вице-губернатором, занял его место. Во время пребывания в должности Симпсон реорганизовал Комиссию автомобильных дорог Луизианы, а также выступил против платного моста через восточную часть озера Пончартрейн, который был построен для соединения Нового Орлеана и . Ему не удалось добиться поддержки, тем не менее, Симпсон смог организовать бесплатные перевозки паромом.

В это же время вновь появился Ку-клукс-клан. Легислатура приняла закон, запретивший капюшоны, маски и одежду Ку-клукс-клана за исключением случаев, когда их одевали на Марди Гра, маскарады или вечеринки.

В 1927 году произошло большое наводнение в долине Миссисипи, которое вынудило Симпсона принять решение взорвать дамбу, возведённую для защиты Нового Орлеана. Эта мера спасла город от больших разрушений, но привела к опустошению более 100 тыс. акров земли, расположенных вниз по реке. Пострадавшим от наводнения была выплачена компенсация.

Симпсон покинул пост губернатора 21 мая 1928 года. Позднее он служил специальным агентом в налоговой комиссии штата, а также был законным представителем сборщика налога на наследство. В 1932 году он некоторое время занимал должность секретаря Сената штата.

Орамель Хинкли Симпсон умер от сердечного приступа 17 ноября 1932 года в Новом Орлеане и был похоронен на кладбище Гринвуд.

Примечания

Литература 
 
 

Губернаторы Луизианы
Вице-губернаторы Луизианы
Выпускники Сентенари-колледжа в Луизиане
Выпускники Тулейнского университета
Выпускники Школы права Тулейнского университета
Члены Демократической партии США